Huey steht für:

 Bell UH-1, US-amerikanischer Mehrzweckhubschrauber
 Huey (Rapper) (1989–2020), US-amerikanischer Rapper
 Huey (Vorname), männlicher Vorname
 Huey (deutsch Tick), Comicfigur, siehe Liste der Bewohner Entenhausens #Tick, Trick und Track Duck
 Huey Creek, Fluss im Viktorialand, Antarktika
 Huey Gully, Schlucht im Viktorialand, Antarktika

Huey ist der Familienname folgender Personen:
 Aaron Huey (* 1975), US-amerikanischer Fotojournalist und Dokumentations-Fotograf
 Laurence Markham Huey (1892–1963), US-amerikanischer Zoologe
 Scott Huey (1923–2012), irischer Cricketspieler
 Treat Huey (* 1985), philippinischer Tennisspieler

Siehe auch:
 Baby Huey